Pierre Denis oder Pierre Dénis ist der Name folgender Personen:

* Pierre Dénis (Wasserbauingenieur) (vor 1694–1700), Wasserbauingenieur
 Pierre Denis (Komponist) (um 1720–1790), Komponist